La llamada puede referirse a:

 La llamada: película española de 1965 dirigida por Javier Setó.
 La llamada: canción de Selena.
 La llamada: título dado en Argentina a la película estadounidense The ring (2002), dirigida por Gore Verbinski.
 La llamada: película ecuatoriana de 2012, dirigida por David Nieto Wenzell.
 La llamada: obra de teatro musical española de 2013, escrita y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
 La llamada: película española de 2017, escrita y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.